Skot ist:

 eine andere Schreibweise der Rechnungsmünze Scot (Rechnungsmünze)
 Skot (Einheit), eine veraltete Maßeinheit der Leuchtdichte
 ein tschechischer/polnischer Radpanzer, siehe OT-64 SKOT

Siehe auch:
 Skott
 Scot